Baleno – altro termine per definire il lampo meteorologico
 Baleno – cacciatorpediniere della Regia Marina varato nel 1931
 Baleno – avviso e trasporto a ruote della Regia Marina varato nel 1860
 Baleno – municipalità delle Filippine nella Provincia di Masbate
 Suzuki Baleno – autovettura prodotta dalla Suzuki